

Patronyme 

Ferdinand Gasse (1780-après 1840), violoniste et compositeur français ;
Françoise Gasse (1942-2014), paléoclimatologue française ;
Manuel Gasse (né en 1976), auteur-compositeur-interprète québécois ;
Michel Gasse (1943-2012), généalogiste français.

Voir aussi